Мерседес Пас і Тіна Шоєр-Ларсен були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Пас, яка виступала в парі з Манон Боллеграф.

Боллеграф і Пас виграли титул, перемігши у фіналі Карін Баккум і Сімоне Шилдер з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манон Боллеграф /  Мерседес Пас (чемпіонки)
 Карін Баккум /  Сімоне Шилдер (фінал)
 Наталі Ерреман /  Сандра Вассерман (півфінал)
 Нейже Діас /  Сільвія Ла Фратта (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Belgian Open Doubles Draw 

Belgian Open (теніс)
Тур WTA 1989